

Pessoas
Maria Stella Libanio — culinarista e escritora brasileira
Maria Stella Márquez Zawádzky — modelo colombiana eleita Miss Colômbia em 1959 e Miss Beleza Internacional em 1960.
Maria Stella Martins Bresciani — historiadora e professora brasileira
Maria Stella Splendore — atriz e modelo brasileira
Maria Stella Tobar — atriz brasileira

Desambiguações de antropônimos